Invernizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Invernizzi (* 1957), uruguayischer Schriftsteller und Werber

 Roberta Invernizzi (* 1966), italienische Opern- und Konzertsängerin